Musculus levator ist die Bezeichnung für mehrere Muskeln:
 Musculus levator anguli oris, der Mundwinkelheber
 Musculus levator ani, der Afterheber
 Musculus levator labii superioris, der Oberlippenheber
 Musculus levator labii superioris alaeque nasi, der Heber der Oberlippe und des Nasenflügels
 Musculus levator palpebrae superioris, der Heber des Oberlides
 Musculus levator scapulae, der Schulterblattheber
 Musculus levator veli palatini, der Gaumensegelheber
 Musculi levatores costarum, die Rippenheber

Levator-Syndrom ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für folgende Syndrome
 Levator ani Syndrom, auch Levator ani, ein  anorektales Schmerzsyndrom mit spontanen Krampfanfällen im Musculus levator ani (teilweise synonym zu Proctalgia fugax verwendet)
 Levator scapulae Syndrom, schmerzhafte Versteifung des Musculus levator scapulae mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit im Schulter-Nacken-Bereich